Cernak oder Černák ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Černák (* 1997), slowakischer Eishockeyspieler
 Isaka Cernak (Isaka Aongor Cernak-Okanya; * 1989), australischer Fußballspieler
 Matúš Černák (1903–1955), slowakischer Politiker und Diplomat